Gora Moslavačka är en bergskedja i Kroatien. Den ligger i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Zagreb.

Gora Moslavačka sträcker sig  km i sydvästlig-nordostlig riktning. Den högsta toppen är Gora Humka,  meter över havet.

Topografiskt ingår följande toppar i Gora Moslavačka:

 Gaborčina
 Gora Humka
 Jeleničkova Kosa

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Kroatien
Berg i Kroatien 200 meter över havet eller högre